Last Time – album dei Typecast del 2002
 Last Time – singolo dei Fuel del 2001
 Last Time – singolo di Trey Songz del 2008
 Last Time – singolo di Secondhand Serenade del 2008
 Last Time – singolo di Labrinth del 2012
 Last Time – singolo dei Moderat del 2014
Last Time – singolo di Becky Hill del 2021

Pagine correlate 
The Last Time